Die 39. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell AJ Bell PSA World Championships) der Herren fand vom 10. bis 17. Dezember 2017 im National Squash Centre in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2017/18. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Damen statt.

Titelverteidiger war Karim Abdel Gawad, der im Vorjahr Ramy Ashour in vier Sätzen bezwang. Mohamed Elshorbagy wurde erstmals Weltmeister, nachdem er im Endspiel seinen Bruder Marwan mit 11:5, 9:11, 11:7, 9:11 und 11:6 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, davon 16 Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Joshua Masters einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squash999.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2017
Squashturnier in Manchester